Daisy Town renvoie à :

 Daisy Town, film d'animation sorti en 1971, initialement sous le titre Lucky Luke ;
 Daisy Town, album de bande dessinée de la série Lucky Luke (tome 21) paru en 1983 et tiré du film précédent.

Homonymie de titre